Risacher est un patronyme porté notamment par :

 Louis Risacher (1894-1986), as de l'aviation française durant la Première Guerre mondiale ;
  (1895-1988), producteur et réalisateur français de documentaires ;
 Stéphane Risacher (1972-), joueur international de basket-ball français ;
  (2005-), basketteur français.